Храм Христа Спасителя (скорочено — ХХС) — православні храми, собори та церкви:

 Храм Христа Спасителя — кафедральний собор Москви, Росія
 Храм Христа Спасителя — знищений під час Німецько-радянської війни храм в Бірках, Харківська область, Україна
 Храм Христа Спасителя — кафедральний собор Калінінграду, Росія
 Храм Христа Спасителя — православний храм у Нововоронежі, Росія
 Храм Христа Спасителя — православний собор в Осло, Норвегія
 Храм Христа Спасителя — кафедральний храм в Республіці Сербська (Баня-Лука)
 Храм Христа Спасителя та Миколи Чудотворця «Спас-на-Водах» — знищений храм в Санкт-Петербурзі, Росія
 Храм Христа Спасителя — зруйнований кафедральний собор в Самарі, Росія
 Храм Христа Спасителя — собор в Санремо, Італія.
 Церква Христа Спасителя в Санкт-Петербурзі, Росія
 Храм Христа Спасителя — православний храм в Ужгороді, Закарпаття, Україна
 Храм Христа-Спасителя в Оралі, Казахстан
 Церква Спасителя — лютеранська церква в Баку, Азербайджан

У мистецтві 
 «Храм Христа Спасителя» («Плавець») — картина Валерія Балабанова (1976-1986).

У фалеристиці 
 Медаль «В пам'ять освячення Храму Христа Спасителя» — пам'ятна медаль, державна нагорода Російської імперії.

Див. також 
 Храм Христа Всеспасителя